Розанов Василь Федорович — світське ім’я архієпископа Гавриїла;
 Розанов Василь Васильович — російський публіцист і философ.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок